Klučov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Klučov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Klučov (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar